Colusa – città statunitense della California
 Colusa – unincorporated community statunitense dell'Illinois